Les différentes formes Heulard, Heulhard ou Heullard sont des patronymes français notamment porté par :
 Charles-Gilbert Heulhard de Montigny (1771-1872), député français de la Nièvre (durant les Cent-Jours) puis du Cher (durant la Monarchie de Juillet). ;
 Arthur Heulhard (1849-1920), écrivain de thèse mythiste, petit-neveu du précédent ;
 Gérard Heulard (1939), pêcheur français champion du monde de pêche sportive au coup en eau douce individuel et triple champion du monde de pêche sportive au coup en eau douce par équipes. ;

Homonymie de patronyme
Patronyme français